Geografia:
 Jukon (Yukon) – terytorium Kanady
 Jukon (Yukon) – rzeka w Kanadzie i USA
 Yukon – wyspa na Alasce

Miejscowości w USA:
 Yukon – miejscowość w stanie Missouri
 Yukon – miasto w stanie Oklahoma
 Yukon – miejscowość w stanie Pensylwania
 Yukon – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia

Technika:
 Canadair CC-106 Yukon – wojskowy samolot transportowy
 GMC Yukon – samochód sportowo-użytkowy produkcji General Motors
 HMCS „Yukon” – okręty Royal Canadian Navy
  – okręty United States Navy

Zobacz też 
 Jukon (ujednoznacznienie)